Барон Александр Александрович Икскуль фон-Гильденбандт (; 20 февраля 1840, Санкт-Петербург — 10 июля 1912, Санкт-Петербург) — харьковский и псковский губернатор, действительный тайный советник (1899).

Биография 
Происходил из баронского рода Икскуль фон Гильденбанд. Сын генерал-лейтенанта русской армии Александра Александровича Икскуля фон Гильденбанда. Его младший брат — Ю. А. Икскуль фон Гильденбандт.

Окончил с золотой медалью училище правоведения (1860). После двухлетней стажировки за границей служил в министерстве юстиции и канцелярии департаментов Сената, где был обер-секретарём. Затем был членом Петербургского окружного суда.

С 1866 по 1872 год — гофмейстер великой княгини Елены Павловны; с 1868 — камергер.

Лифляндский вице-губернатор (1872—1874), затем — губернатор (1874—1882). После этого в чине тайного советника был губернатором в Харьковской (1884—1886) и Псковской губерниях (1886—1888). С 1888 года — сенатор. В 1891—1896 годах был президентом Евангелическо-лютеранской генеральной консистории.

С 1899 года — действительный тайный советник, член Государственного совета (после 1906 года входил в группу правых).

Семья 
Жена (с 09.04.1863) — Лина фон Адельсон (1840—1911), дочь доктора медицины и действительного статского советника Осипа фон Адельсона от брака с Иоанной Бенджамин.

Их сын Александр (Alexander Johan), родившийся в Санкт-Петербурге 22 марта 1864 года, стал действительным статским советником; в 1894 году (2 июля) женился на певице Иде Аалберг; в 1919 году в Хельсинки женился второй раз на И. Х. Нордберг; умер 15.12.1923 года в Хельсинки.

Примечания

Источники 
 
 Левенсон М. Л. Государственный совет. Санкт-Петербург: типография «Россия», 1907. — С. 35
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&M54/699206b0/0001/95632b09 Икскуль фон Гильденбандт Александр Александрович] — Электронная библиотека «Люди и Книги».
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. — Teil: Estland, Bd.:1, Görlitz, 1930
 

Выпускники Императорского училища правоведения
Судьи Российской империи
Лифляндские вице-губернаторы
Лифляндские губернаторы
Харьковские губернаторы
Псковские губернаторы
Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Действительные тайные советники
Александр Александрович